Wretched – gruppo musicale italiano
Wretched – gruppo musicale statunitense formatosi nel 1993
Wretched – gruppo musicale statunitense formatosi nel 2005